Барута — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Новоржевской волости. 

Расположена в 18 км к востоку от города Новоржев.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 183 жителя.

История 
С 1995 до 2015 года деревня была административным центром ныне упразднённой Барутской волости.

Достопримечательности 
В деревне Барута находится Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1762 году, входит в перечень объектов исторического и культурного наследия общероссийского значения.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района